Руда́н () — один из 11 шахрестанов (областей) иранской провинции Хормозган. Административный центр — город Дехбарез.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Рудхане (بخش رودخانه)
 Бика (بخش بیکاه)
 Джагин (بخش جغین)
Население области на 2006 год оставляло 104 222 человека.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хормозгана